Прва лига Србије у сезони 2016/17. је било једанаесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је други степен такмичења у Србији.

На крају сезоне, у виши ранг такмичења (Суперлигу) пласирали су се Мачва и Земун. Из лиге су испали Колубара, БСК Борча, ОФК Оџаци и ОФК Београд На њихово место, у лигу ће се пласирати два најниже пласирана тима Суперлиге и победници Српских лига Београд, Војводина, Запад и Исток.

Састав Прве лиге Србије у сезони 2016/17.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

1  Два првопласирана клуба на табели Српске лиге Војводина (Братство 1946 и Омладинац из Нових Бановаца) су због финансијских проблема одустала од такмичења у наредној сезони Прве лиге Србије. Позивницу за такмичење у вишем рангу прихватио је тек трећепласирани клуб на табели Српске лиге Војводина - ТСЦ из Бачке Тополе.

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт - prvaligasrbije.com

Прва лига Србије у фудбалу
Прва лига